— центральный город Японии, административный центр префектуры Гифу. Прежде чем стать городом, он был частью бывшего округа Ацуми, но уже изначально считался основным городом в данном регионе.

История 

Вся история города является результатом его расположения в центре Японии. В течение периода Сэнгоку, Гифу процветает за счёт крепости, сначала под защитой Сайто Досана, а затем под защитой Оды Нобунаги, поэтому город часто являлся промежуточной точкой для сражений в усилиях по объединению Японии. В течение периода Эдо Гифу и соседние города процветают за счет близости к портовому городу Нагоя. В недавнее время специализацией городской экономики была поддержка индустрии моды, но сейчас город ищет пути для развития обрабатывающей промышленности.

Вторая мировая война 
Во время войны вместе с близлежащим городом Какамигахара, который был крупнейшим промышленным авиационным центром.

Значительная часть территории города была приобретена за счёт слияния с соседними посёлками Кано (в 1940 году) и Янаидзу (в 2006 году). Благодаря этому география города весьма разнообразна, начиная от зоны небоскребов в центре города и заканчивая плодовыми садами и полями с клубникой.

Экономика 
Исторически в Гифу была развита текстильная промышленность, однако в последнее время значимость данной отрасли в экономике города снизилась.

В настоящее время в городе функционируют предприятия пищевой, машиностроительной отраслей, производства строительных материалов и другие. Из крупных компаний, имеющих в городе производственные базы можно отметить Toyota и Sumitomo Osaka Cement.

Образование 

В городе существует 48 начальных школ и 43 детских сада. После окончания начальной школы дети переводятся в одну из 49 средних школ, а потом и в 27 классов старшей школы. Существует пять колледжей и университетов:
 Городской женский колледж Гифу;
 Фармацевтический университет Гифу;
 Университет Сётоку;
 Университет Гифу;
 Женский университет Гифу.

Города-побратимы 

  Майдлинг, Австрия
  Кампинас, Бразилия
  Флоренция, Италия
  Тандер-Бей, Канада
  Ханчжоу, Китай
  Цинцинати, США

Администрация 
 Имадзава-тё, Гифу-си, Гифу-кэн, 18; Телефон 058—265-4141

См. также 
 Солнечный ковчег

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Гифу
Центральные города Японии
Административные центры префектур Японии
Гифу (город)